Gastrochilus inconspicuus — эпифитное трявянистое растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно научное название Gastrochilus inconspicuus. Один из возможных переводов видового эпитета «inconspicuus» — неприметный.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью. 
Гомотипные синонимы:
 Saccolabium inconspicuum Hook.f., 1890 
 Luisia inconspicua (Hook.f.) King & Pantl., 1898
 Luisiopsis inconspicua (Hook.f.) Sath.Kumar & P.C.S.Kumar, 2005
Гетеротипные синонимы:
 Luisia micrantha Hook.f., 1890
 Cymbidium inconspicuum Wall. ex Hook.f., 1895

Распространение 

Западные и восточные Гималаи, Бангладеш, Ассам, Непал.

Произрастает в лесах на высотах от 200 до 700 метров над уровнем моря.

В природе редок. Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В культуре 
Свет: 20000—30000 люкс.

Температурная группа: теплая.

Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Gastrochilus inconspicuus на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus inconspicuus на сайте tropicos.org
 Gastrochilus inconspicuus на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии